El Monumento a Cuauhtémoc puede referirse a los siguientes:
 Monumento a Cuauhtémoc en Ciudad de México
 Monumento a Cuauhtémoc en Guadalajara
 Monumento a Cuauhtémoc en Veracruz
 Monumento a Cuauhtémoc en Monterrey
 Monumento a Cuauhtémoc en Ciudad Juárez
 Monumento a Cuauhtémoc en Tijuana